Avenida Marginal pode ser:
Avenida 4 de Fevereiro - Luanda, Angola
Uma avenida próximo na Baía de Porto Grande no Mindelo na ilha de São Vicente, Cabo Verde
EN6 - Lisboa, Portugal